

Cinema 
 La scala – film del 1931 diretto da Gennaro Righelli

Geografia 
La Scala – frazione di San Miniato in provincia di Pisa

Musica 
 La Scala – album di Keith Jarrett del 1997
 La scala (The Ladder) – singolo di Giusy Ferreri del 2009, dall'album Gaetana

Teatro 
 Teatro alla Scala o la Scala – teatro di Milano
 La scala – dramma di Pier Maria Rosso di San Secondo del 1925